Imię i nazwisko Charles Foulkes nosili lub noszą m.in.:
 Charles Foulkes (1875–1969) – brytyjski wojskowy, generał major, hokeista na trawie, olimpijczyk z 1908
 Charles Foulkes  (1903–1969) – kanadyjski wojskowy, generał